Příjmení Valenta a Valentová nese více různých osobností:

 Aleš Valenta (* 1973) – český akrobatický lyžař, olympijský vítěz
 Anna Valentová (* 1941) – česká překladatelka 
 Anna-Marie Valentová (* 2001) – česká herečka. 
 Arnošt Valenta (1912–1944) – český vojenský letec, příslušník RAF
 Edvard Valenta (1901–1978) – český prozaik, básník a publicista
 Ivo Valenta (* 1956) – podnikatel, majitel skupiny SYNOT a politik
 Jan Valenta (1894–1942) – československý legionář a odbojář popravený nacisty
 Jaroslav Valenta – více nositelů jména
 Jaroslava Valentová (* 1945) – československá atletka
 Jiří Valenta – více nositelů jména
 Josef Valenta (* 1951) – český politik, poslanec ČNR a PSP za SPR-RSČ
 Libor Valenta – podnikatel v autobusové dopravě
 Libuše Valentová (* 1945) – česká rumunistka, literární teoretička, překladatelka a pedagožka
 Matěj Valenta (* 2000) – český fotbalový záložník
 Matyáš Valenta (* 1996) – český herec
 Meda Valentová (1898–1973) – česká herečka
 Michal Valenta – český fotbalista
 Milan Valenta (* 1938) – československý atlet-výškař
 Monika Valentová (* 1972) – česká moderátorka a aromaterapeutka
 Ondřej Valenta (* 1973) – český běžec na lyžích
 Radek Valenta (* 1976) – český herec
 Richard Valenta – český kameraman
 Róbert Valenta (* 1990) – český fotbalový záložník
 Růžena Valentová (1909–1944) – česká partyzánka
 Soňa Valentová (* 1946) – slovenská herečka
 Taťána Valentová Nersesjan (* 1967) – česká politička
 Václav Valenta (1887–1954) – pedagog, beletrista, legionářský spisovatel, překladatel z ruštiny a básník
 Vladimír Valenta – více nositelů jména

Podobné příjmení 
 Valent